IL-10 ist eine Abkürzung für:
 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin-10
 ein Schlachtflugzeug der ehemaligen Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-10
 eine Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 10

IL10